Preusmjeri Nacrt:Antonia Darder